Dongxia bezeichnet:

 die östliche Xia-Dynastie
 Dongxia (Datong) (东峡镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Datong in der chinesischen Provinz Qinghai
 Dongxia (Langxi) (东夏镇), Großgemeinde im Kreis Langxi in der chinesischen Provinz Anhui
 Dongxia (Qingzhou) (东夏镇), Großgemeinde der Stadt Qingzhou in der chinesischen Provinz Shandong
 Dongxia (Yunxiao) (东厦镇), Großgemeinde im Kreis Yunxiao in der chinesischen Provinz Fujian
 Dongxia (Huangyuan) (东峡乡), Gemeinde im Kreis Huangyuan in der chinesischen Provinz Qinghai